WTA Prague Open 2019, właśc. J&T Banka Prague Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu WTA Prague Open rozgrywany w dniach 27 kwietnia-5 maja 2019 roku w Pradze na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Czechach